Die AEGON Surbiton Trophy 2015 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 13. Juni 2015 in Surbiton stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 118 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 124 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im Royal Borough of Kingston upon Thames